3. Armeekorps steht für:
 3. Armeekorps in der Schweiz, siehe Gebirgstruppen (Schweiz)
 3. Armeekorps im Königreich Bayern, siehe III. Königlich Bayerisches Armee-Korps